Het seizoen 1950-51 was de 22e editie van de Belgische Derde Klasse. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). K. Daring Club Leuven, RRC de Gand, K. Waterschei SV Thor en Rupel SK werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Gedegradeerde teams
Volgende vier teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1949-50 voor de start van het seizoen:
 R. Gosselies Sports degradeerde na 3 seizoenen in 2e nationale.
 UR Namur degradeerde na 5 seizoenen in 2e nationale.
 FC Winterslag degradeerde na 3 seizoenen in 2e nationale.
 FC Verbroedering Geel degradeerde na 7 seizoenen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende twaalf teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Twee clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 Eendracht Wervik
 Patro Eisden
Drie clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 Wezel Sport
 KRC Borgerhout
 Milmort FC
Vier clubs promoveerden na 2 seizoenen terug naar 3e nationale:
 CS Libramontois
 RCS Hallois
 SK Geraardsbergen
 Léopold Club Hornu
Eén club promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale:
 RC Vottem
Eén club promoveerde na 11 seizoenen terug naar 3e nationale:
 FC Ham
Eén club promoveerde na 12 seizoenen terug naar 3e nationale:
 RCS Saint-Josse

Deelnemende teams

Volgende 64 ploegen speelden in het seizoen 1950-51 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1951-52 op het eind van het seizoen:
 K. Daring Club Leuven (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 RRC de Gand (kampioen reeks B) promoveerde na 10 seizoenen terug naar 2e nationale.
 K. Waterschei SV Thor (kampioen reeks C) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Rupel SK (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Degraderende teams
De laatste 3 ploegen van elke reeks degradeerden  naar de regionale afdelingen.

S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3